Ernest Bréant (1880-1944), homme politique français ;
 François Bréant (né en 1947), musicien français ;
 Jean Bréant (1922-1984), peintre français.

Patronyme normand